Амансай — название населённых пунктов в Казахстане:

 Амансай — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Амансай — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.